Mehrzweckraum kann bedeuten:
 Mehrzweckabteil im Personentransport
 Mehrzweckraum (Gebäude), Gebäudeteil
Siehe auch:
 Mehrzweckhalle